Olkkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1877-1949), homme politique finlandais
 (né en 1976), tireur sportif finlandais
 (née en 1946), skieur cross-country finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois